Ez a lap a Nyuszipoly című amerikai rajzfilmsorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái